Jacobé ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Jacobé (1733–1797), österreichischer Kupferstecher
 René Paulin Jacobé de Naurois (1906–2006), französischer Ornithologe